Oroszország
Silovo – település az Altaji határterületen
Silovo – település a Novoszibirszki területen
Silovo – település a Rjazanyi területen, a Silovói járás székhelye
Silovo – település a Tambovi területen